Зябь может означать:
 Зябь — поле, вспаханное с осени под весенний посев.
 Зябь — зяблевая обработка почвы.

Примечания